Сто французских франков — французские монеты и банкноты номиналом в 100 франков:

Банкноты 
 Чёрная (1848—1862)
 Синяя (1863—1882)
 Синяя 1882 (1882—1888)
 Синяя и розовая (1889—1908)
 Мерсон (1910—1938)
 Сюлли (1940—1942)
 Декарт (1942—1944)
 Военный франк (1 и 2 выпуски, 1944—1945)
 Молодой крестьянин (1945—1954)
 Бонапарт (1959—1964)
 Корнель (1965—1979)
 Делакруа (1979—1995)
 Сезанн (1997—1999)

Монеты 
 Наполеона III (золото, 1855—1868)
 Гений (золото, 1878—1914)
 III Республики (золото, 1929—1936)
 Сто франков Коше (медно-никелевый сплав, 1954—1958)
 Сто франков Пантеон (серебро, 1974—1980)
 Памятные монеты (серебро, золото, 1984—2001)